Линия Сассё (札沼線 сассё сэн) — железнодорожная линия на Хоккайдо в Японии. Соединяет станции Соэн и Хоккайдо-Ирёдайгаку. Линия обслуживается Hokkaido Railway Company.

История
Однопутная линия была открыта 1931 — 1935 года.
В 1995 — 2000 годах на линии поэтапно были открыты двухпутные участки:
Тайхэй — Синоро (1995)
Синоро — Айносато-Кёикудай (1997)
Хатикэн — Тайхэй (2000)

Этим линия между Соэн — Хоккайдо-Ирёдайгаку была электрифицирована в 2012.

Описание линии 
Путевое развитие: | - на раздельном пункте нет путевого развития, || - раздельный пункт на двухпутной линии, /\ — начало двухпутной вставки на раздельном пункте, \/ — конец двухпутной вставки на раздельном пункте, ◇ — на раздельном пункте есть возможность разъезда поездов.

Источники 

Железнодорожные линии Японии